Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Маріанн Вердел-Вітмаєр і Тамі Вітлінгер-Джонс.

Яюк Басукі і Ніколь Брандтке виграли титул, перемігши у фіналі Вердел-Вітмаєр і Вітлінгер-Джонс з рахунком 5–7, 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Ніколь Брандтке (чемпіонки)
 Алексія Дешом-Баллере /  Сандрін Тестю (півфінал)
 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (півфінал)

Сітка

Посилання 
 Internationaux de Strasbourg 1996 Doubles Draw 

1996
Тур WTA 1996
1996 у французькому спорті